Лю́тик азиа́тский, или Лютик садовый () — травянистое растение семейства Лютиковые, вид рода Лютик, происходящее из Восточного Средиземноморья, Юго-Западной Азии, Юго-Восточной Европы (Карпаты, Крит, Родос) и Северо-Восточной Африки.

Биологическое описание 
Многолетнее травянистое растение высотой до 45 см с прямым или разветвлённым стеблем.

Листья покрыты пушком.

Цветки диаметром 3—5 см могут иметь различную окраску.

Использование  
Культурные махровые формы-гибриды, выведенные с помощью селекции,  популярны как декоративное садовое растение и широко используются во флористике.

Примечания

Ссылки 

 
 

азиатский
Флора Евразии
Флора Африки
Клумбовые растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum